Серге́й Мовсеся́н:
 Мовсесян, Сергей Мушегович (род. 1978) — шахматист.
 Мовсесян, Сергей Оганесович (род. 1928) — советский и российский учёный, доктор биологических наук.